Ральф Бра́ун (, настоящее имя Ральф Уи́льям Джон Бра́ун, ; род. ) — английский актёр и писатель, известен по роли Дэнни в фильме «Уитнэйл и я», Боба в «Рок-волна», Дела Престона в «Мир Уэйна 2» и пилота Рика Олие в «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза». В 1987 году за свою дебютную пьесу он стал лауреатом Премии Сэмюэла Беккета, а в 2001 году его сценарий к фильму «New Year’s Day» был отмечен наградами на фестивале «Raindance» и на МКФ в Саппоро.

Карьера 
Среди ролей Ральфа Брауна в кино выделяются Дэйв в «Жестокой игре», наркодилер Дэнни в «Уитнэйл и я», Ронни Биггс в «Бастере», Дел Престон в «Мире Уэйна 2», учитель и регби-игрок Фил в «Полный вперёд» и тюремный охранник мистер Бартон в «Костоломе». В 1997 году Браун снялся в фильме Стивена Спилберга об отмене рабства «Амистад». В 2007 году он снялся в комедии «Пойманные с поличным» и появился в сериале «Медоуленд» в роли полицейского Винтерсгилла.

Среди телевизионных выступлений, Ральф Браун появился в мини-сериале «Айвенго» в 1997 году в роли принца Джона в адаптации «Айвенго» Вальтера Скотта и сыграл запоминающуюся роль босса банды в серии «Полиции Майами» «Карты, деньги…». В 2010 году Ральф сыграл Найджела в сериале «Он и она».

В 2005 году появился в сериале «Улица Коронации» в роли Барни и снялся в ситкоме с  «Доброй ночи» в роли сексолога Жака. Также он участвовал в двух последних эпизодах сериала «Жизнь на Марсе» в роли Фрэнка Моргана.

Ральф Браун сыграл роль Боба Сильвера в фильме Ричарда Кёртиса «Рок-волна» вышедший в апреле 2009 года. В 2009 году Браун снялся ещё в четырёх фильмах: «Дитя» режиссёра Ника Моргана, «Гигант» Бена Миллера, «Миссия: Лондон» Димитара Митовски и «Допрос» Роберта Хита.

С 2010 года по 2014 год Ральф участвовал на канале BBC Three в комедийном сериале «Он и она». В 2010 году он работал над фильмом «Убить Боно» и снялся в фильме «Заклинательница акул». В 2011 году Браун снимался в фильме «Я, Анна» с Гэбриэлом Бирном и Шарлоттой Рэмплинг, потом стал работать над фильмами «Джек — покоритель великанов» режиссёра Брайана Сингера, «Небоскрёб смерти» Джеймса Нанна и «Порочные игры» Пак Чхан Ука. В 2012 году он снимался в телесериалах «Инспектор Джордж Джентли» с Мартином Шоу, «Ядовитое дерево» с Мианной Бёринг и «Имитатор» с . В 2013 году Ральф Браун снимался в мини-сериале «Активы». В настоящее время он снимается в телесериале «Элементарно» на канале CBS.

Личная жизнь 

Браун женат на актрисе  с 1992 года.

Он является членом брайтонской группы «The Beach Boys».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 http://www.vokrug.tv/person/show/Ralph_Brown/ 
 http://www.videomax.org/actors/ralf-braun/ 

Английские писатели XX века
Английские писатели XXI века
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики